Norveška, je bila rekorderka v številu točk za nekaj . Leta 2009, je na ESC 2009, Aleksander Rybak s pesmijo Fairytale, osvojil kar 387 točk in je za nekaj let podrl rekord v številu točk. Ampak so ga leta 2016 prehiteli Rusija 491 točk,Avstralija 511 in Ukrajina 523 točk.

Norveška glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije